Le château du Pin peut désigner les édifices français suivants :
 Le château du Pin à Fabras dans le département de l'Ardèche ;
 Le château du Pin au Pin dans le département du Calvados ;
 Le château du Pin au Pin dans le département du Jura ;
 Le château du Pin à Mérinville dans le département du Loiret ;
 Le château du Pin à Préaux dans le département de la Mayenne ;
 Le château du Pin à Champtocé-sur-Loire dans le département de Maine-et-Loire.

Voir aussi 
 Le château du Pin Massé à Saint-Georges-de-Pointindoux dans le département de la Vendée.

Pin